Austria:
 Mannersdorf am Leithagebirge – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Mannersdorf an der Rabnitz – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf